Valencia Open 500 2009 — 15-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2009 году турнир прошёл с 31 октября по 8 ноября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Давид Феррер
 Парный разряд —  Максимо Гонсалес и  Хуан Монако

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Valencia Open 500

 Мировой Тур ATP 2009

 Серия ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Октябрь 2009 года
Ноябрь 2009 года
2009